Burevestnik (rusko viharnik) je lahko:
 Razred Burevestnik (Projekt 11356R), razred fregat Ruske in Indijske vojne mornarice, 
 Razred Burevestnik (Projekt 1135), razred fregat Sovjetske in Ruske vojne mornarice,  
 9M730 Burevestnik, manevrirna raketa na jedrski pogon v razvoju za Oborožene sile Ruske federacije.

Razločitve
Razločitve ladij